Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Prinosil e Richard Vogel che hanno battuto in finale Robert Novotny e Milan Trneny 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Vojtěch Flégl /  David Rikl (quarti di finale)
 Brian Devening /  Per Henricsson (quarti di finale)

 David Prinosil /  Richard Vogel (Campioni)
 Ugo Colombini /  Paul Wekesa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1992